Лукавий — людина, здатна на різні хитрощі або жарти.
 сповнений добродушних хитрощів; грайливий (про очі, погляд і т. ін.).
 здатний на нещирість, брехню; єхидний.
 Лукавий — людина, яка має злі, ворожі наміри; підступний.
 Лукавий — грішний, нечестивий. Уживається як лайливе слово.
 Лукавий — біс, диявол.

Джерела

Посилання 
 Лукавство  //